Protevangelium steht für
 Protevangelium (Weissagung), erste Weissagung über den Messias im Alten Testament
 Urevangelium, historische Hypothese einer den Evangelien zugrunde liegenden Grundschrift
 Protevangelium des Jakobus, Apokryphe Schrift des Neuen Testaments